Таула́га — единственный жилой населённый пункт на атолле Суэйнс в Американском Самоа. Расстояние до ближайшего населённого пункта — Этены — 1,5 км. В Таулаге расположена администрация атолла, церковь, школа и магазин.

Населённые пункты Американского Самоа